Plainville è un nome che può riferirsi a diverse località:

Francia

Plainville – comune del dipartimento dell'Eure
Plainville – comune del dipartimento dell'Oise

Stati Uniti

Plainville – comune del Connecticut
Plainville – comune della Georgia
Plainville – comune dell'Illinois
Plainville – comune dell'Indiana
Plainville – comune del Kansas
Plainville – comune del Massachusetts